Энциклопедия Оргельбранда — вторая (после «Новые Афины») польская энциклопедия; первая универсальная; выпускалась издательством Самуэля Оргельбранда (1810—1868):

 «Всеобщая энциклопедия С. Оргельбранда» (Варшава, 28 тт., 1859—1868; репринтное изд. 1984—1985);
 «Всеобщая энциклопедия С. Оргельбранда» (Варшава, 12 тт., 1872; три издания: 1872—1876; 1877—1879; 1883—1884);
 «Всеобщая энциклопедия С. Оргельбранда» («S. Orgelbranda Encyklopedja powszechna», Варшава, 18 тт., 1898—1912)